Pematang Tengah (Tanjung Pura), een plaats in Indonesië
Pematang Tengah (Pematang Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing